Robby McCrorie – calciatore scozzese
 Ross McCrorie – calciatore scozzese
 Stevie McCrorie – cantante scozzese